Sennefer puede referirse a los siguientes nobles del Imperio Nuevo del Antiguo Egipto:

 Sennefer, alcalde de Tebas durante el reinado de Amenhotep II. 
 Sennefer, sumo sacerdote de Ptah en Menfis durante la Dinastía XVIII.
 Senneferi o Sennefer, tesorero de la época de Tutmosis III.

Nombres del Antiguo Egipto